HMS Marigold je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Marigold (1650) 
 HMS Marigold (1653) 
 HMS Marigold (1673) 
 HMS Marigold (1677) 
 HMS Marigold (1915) 
 HMS Marigold (K87)

Marigold